Sethi é um sobrenome Kukhran, comum no povo de Punjabe, na Índia e Paquistão, sendo primordialmente de Hindus, Sikhs e Muçulmanos.

Grupos étnicos da Índia
Grupos étnicos do Paquistão